Пасат:

 Пасат, Валерий Иванович (род. 1958) — молдавский государственный и политический деятель.
 Пасат — село, относится к Балтскому району Одесской области Украины.